Příjmení Benatar nosí více osobností:

 David Benatar (* 1966) – jihoafrický filosof, profesor Univerzity v Kapském Městě
 Pat Benatar (Patricia Mae Andrzejewski, * 1953) – americká rocková zpěvačka Polsko irského původu

podobné
 Doron Ben-Atar (* 1957) – americký historik a dramatik izraelského původu
 Chajim Ben Atar – vydavatel týdeníku Cherut (1909)